Mammadova ist der Familienname folgender Personen: 

 Farida Mammadova (1936–2021), sowjetische-aserbaidschanische Historikerin
 Sivar Mammadova (1902–1980a), sowjetische Bildhauerin